

България в квалификациите 
Група 8

 4 септември 1968 г., Холандия – Люксембург 2:0*
 27 октомври 1968 г., България – Холандия 2:0
 26 март 1969 г., Холандия – Люксембург 4:0
 20 април 1969 г., Полша – Люксембург 8:1
 23 април 1969 г., България – Люксембург 2:1
 7 май 1969 г., Холандия – Полша 1:0
 15 юни 1969 г., България – Полша 4:1
 7 септември 1969 г., Полша – Холандия 2:1
 10 октомври 1969 г., Люксембург – Полша 1:5
 22 октомври 1969 г., Холандия – България 1:1
 9 ноември 1969 г., Полша – България 3:0
 7 декември 1969 г., Люксембург – България 1:3
 Мачът се играе в Холандия, а не както е предварително заявено в Люксембург.

България на финалите

Група Г 

1970